A Dubai Football Challenge 2008 foi a segunda edição da Dubai Football Challenge, competição de futebol oficiosa realizada nos Emirados Árabes Unidos. O torneio foi disputado nos dias 10 e 12 de janeiro.

Equipes participantes
 Hamburgo SV
 Emirados Árabes Unidos
 China
 Vasco da Gama

Jogos

Classificação final

Campeão

2008